IDV ist die Abkürzung für:
 Internationaler Deutschlehrerverband
 Individuelle Datenverarbeitung 

Abkürzung